Het WTA-tennistoernooi van Lausanne (officieel Ladies Open Lausanne) van 2019 vond plaats van maan­dag 15 tot en met zondag 21 juli 2019 in de Zwitserse plaats Lausanne. Het was de 31e editie van het toer­nooi sinds het begin van het open tijdperk. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Duitse Julia Görges strandde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Française Fiona Ferro won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste titelverdedigster Alizé Cornet, eveneens uit Frankrijk, in drie sets. Ferro wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Alexa Guarachi en Desirae Krawczyk had de tweede zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Guarachi speelde samen met Erin Routliffe – zij verloren hun openingspartij.

Het ongeplaatste Russische duo Anastasija Potapova en Jana Sizikova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Monique Adamczak en Han Xinyun in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Potapova had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; Sizikova geen.

De Nederlandse Eva Wacanno bereikte de tweede ronde, met Française Elixane Lechemia aan haar zijde. Haar landgenote Rosalie van der Hoek en de Indiase Ankita Raina konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Lausanne 2019
Lausanne
Sport in Lausanne